Турівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Турівська сільська рада — Київська область, Згурівський район
 Турівська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район
 Турівська сільська рада — Хмельницька область, Теофіпольський район